Lars Jönsson (filmproducent) (1961), Zweeds filmproducent
Lars Jönsson (tennisser) (1970), Zweeds tennisser